Adriaen Backer (Amsterdam, ~1635-1684), pintor barroc neerlandès especialitzat en retrats 
 Louis de Backer (Saint-Omer, 1814 - París, 1896) advocat francès